De Mayer bzw. De Meyer ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio de Castro Mayer (1904–1991), katholischer Bischof
 Jérôme De Mayer (1875–1958), belgischer Bogenschütze
 Olga de Meyer (* 1871 als Olga Caracciolo dei Duchi di Castelluccio; † 1930), britische Erbin, Muse, Kunstmäzenin und High Society Lady 

Siehe auch:
 Mayer
 De Meyer
 Demeyer